Die britische Formel-4-Meisterschaft 2021 (offiziell British Formula 4 Championship certified by FIA – powered by Ford EcoBoost 2021) war die siebte Saison der britischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 30 Rennen, die Meisterschaft fand in Großbritannien statt. Die Saison begann am 8. Mai in Thruxton und endete am 24. Oktober in Fawkham.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Mygale-Chassis M14-F4; die offiziell letzte Saison in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit diesem Chassis. Als Motor der Ford-1,6-Liter-EcoBoost-Turbomotor und Reifen von Hankook.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 20. Juli 2020 erstmals präsentiert und am 14. Januar 2021 bzw. dem 15. März 2021 adaptiert. Es gab zehn Veranstaltungen auf acht Strecken zu je drei Rennen. Alle Rennen fanden an TOCA-Wochenenden unter anderem mit der British Touring Car Championship (BTCC) statt.

Wertungen

Punktesystem 
Beim ersten und dritten Rennen eines Rennwochenendes bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim zweiten Rennen erhalten die ersten Zehn des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und einen Punkt für die schnellste Rennrunde. Weiters gibt es bei den Rennen mit reverse grid für jeden Fahrer Bonuspunkte für jeden Platz, den sie im Vergleich zu ihrer Startaufstellung gewonnen haben. Für die Teamwertung wurden jeweils zwei Fahrer pro Rennen nominiert.

Beim ersten Rennwochenende in Fawkhawn wurden statt beim Zweiten die Punkte beim ersten Rennen reduziert und somit der reverse grid vorgezogen.

Fahrerwertung

Rookiewertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der britische Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Motorsportsaison 2021